Inglis je lahko:
 Lindsay Merritt Inglis, general
 Charles Inglis, škof
 Robert Harry Inglis, politik
 John Inglis and Company